Калдарару има више значења:

 Калдарару (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Калдарару (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Општина Калдарару (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији